Данута може да се отнася за:

 Данута, литовско женско име
 Данута, полски брониран влак
 Данута, кратер на Венера